est un nom porté par plusieurs souverains européens :

  (1448-1470), roi de Suède de 1448 à 1457 puis de 1464 à 1465 et de 1467 à 1470 ;
  (1470-1498), roi de France de 1483 à 1498.

Charles 08